Andrew Parcham (actif en 1703, mort vers 1730), compositeur anglais de la période baroque.

 Le mot parcham (پرچم) est un mot d'origine persane, signifiant littéralement drapeau ou bannière en pachto et en ourdou.
 Le Parcham est le nom d'une faction du Parti démocratique populaire d'Afghanistan, ancien parti communiste en Afghanistan (opposée à la faction Khalq), ainsi que le nom d'un ancien journal de ce parti ;

voir aussi 
 drapeau de l'Iran, appelé en langue farsi Parcham-e Iran
 drapeau du Pakistan, appelé en langue ourdoue Parcham-e-Sitara aw Hilal ou Sabz Hilali Parcham.